A Rádio CMN (Sigla para Central Mogiana de Notícias) é uma estação de rádio brasileira do município de Ribeirão Preto, São Paulo. Ocupa a freqüência 750 kHz em AM.

História 
Foi fundada em 18 de setembro de 1950 e teve o nome de Rádio Renascença. Em primeiro de julho de 1966 e teve a Rádio Renascença para a Rádio CMN.

Locutores 
Já passaram pela rádio nomes como José Luiz Datena e Jorge Kajuru, hoje a rádio conta com os comunicadores:

Corauci Neto
Corauci Sobrinho
Jean Corauci
Miguel Liporaci
Nhoval
Rene Andrade
Ricardo Tardeli
Sebastião Xavier

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Ribeirão Preto
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 1966